Herbert Giese ist der Name folgender Personen: 

* Herbert Giese (Generalmajor) (1899–1978), deutscher Generalmajor 
 Herbert Giese (Kunsthistoriker) (* 1950), österreichischer Kunsthistoriker und Kunsthändler